Ennstal steht für:

 allgemein das Tal der Enns (Fluss)
 Flachauer Tal, das Ennsquelltal
 Ennspongau, der Oberlauf der Enns im Land Salzburg
 Steirisches Ennstal, eine Großlandschaft der Steiermark
 Oberösterreichisches Ennstal, das Engtal der Enns in Oberösterreich bis zum Alpenrand

Siehe auch:
 Gesäuse, das Engtal der Enns in der Steiermark
 Ennsthal
 Enztal